Mihailovca, comune della Moldavia nel distretto di Cimișlia
Mihailovca, comune della Moldavia nel distretto di Rîbnița in Transnistria